10P ist die Abkürzung für:

 10P/Tempel 2, ein Komet
 AMX-10P, ein geländegängiger, amphibischer französischer Transport- und Schützenpanzer
 Visiere, nach dem GRAU-Index

10p ist die Abkürzung für:

 Trisomie 10p, eine Behinderung auf der Grundlage einer Genommutation

10P